Ла-Грав (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Главный город кантона Ла-Грав. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05063.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 497 человек.

Экономика 
Основу экономики составляют сельское хозяйство и туризм (альпинизм, скалолазание, водные виды спорта, зимние виды спорта и зелёный туризм).

В 2007 году среди 347 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 279 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 80,4 %, в 1999 году было 77,7 %). Из 279 активных работали 264 человека (155 мужчин и 109 женщин), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 68 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 25 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Уроженцы Ла-Грава 
 Николе, Никола — путешественник.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки